Мечеть Ханлара — расположена в столице Азербайджана, городе Баку, в её исторической части Ичери-шехер, улица Фирдоуси, д 21. Мечеть является одним из последних религиозных памятников построенных на территории Ичеришехер.

История 
Мечеть сооружена в конце XIX века по заказу меценатами братьев Ханларовых и расположена рядом с их домом. Мечеть построена по проекту архитектора Мешади Мирза Гафар Исмайлова.

В плане представляет собой в виде удлиненного четырехугольника расположена в одном ряду с жилыми кварталами. Вход мечети разделен на три части. Мечеть украшена узорами растительного орнамента.

В настоящее время мечеть используется в качестве жилого дома.

Ссылки

См. также 
 Ичери Шехер

Ханлара
Ичери-шехер